Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2016 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Martina Hingis und Sania Mirza.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Damen vom 22. bis 24. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Paare hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

 Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Wimbledon Championships 2016 wurden im Damendoppel die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 

Damendoppel
2016